Płock – miasto w Polsce
 Płock – stacja kolejowa

Statki 
 „Płock” (1851)
 „Płock” (1852)
 „Płock” (1900)

Zobacz też 
 Mały Płock